Burg Rohrau steht für zwei abgegangene Burgen bei Rohrau, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Burg Horn (Rohrau), Burgstall auf dem Schlossberg 
 Burg Rorowe, ehemalige Burg auf dem heutigen Kirchplatz